Дакоста
 Дакоста, Жанин — французская пианистка.
 Дакоста, Клод Антуан (1931—2007) — конголезский государственный и политический деятель, двенадцатый премьер-министр Республики Конго.
 Дакоста, Яя (род. 1982) — американская актриса и фотомодель.
 Дакоста, Уриэль (1585—1640) — голландский философ.
 Гур, Дакоста Акес — ивуарийский футболист.